Příjmení Gögh nosí více významných osobností:

 Árpád Gögh (* 1972) – slovenský fotbalista
 František Gögh (* 1946) – český fotbalista
 Jozef Gögh (* 1928) – slovenský fotbalista
 Koloman Gögh (1948–1995) – československý fotbalový reprezentant maďarské národnosti